Лутолд од Знојма (Чешка,  - , 15. март 1112) је био кнез Моравске из династије Пшемисловића. Био је син Конрада I и Wirpirk of Tengling.

Породично стабло 

Умрли 1112.